Sanctuarium steht für:
 die lateinische Bezeichnung eines Heiligtums im Christentum.
 die Installation Sanctuarium (Stuttgart) von Herman de Vries in Stuttgart